Oaks ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oaks (Kalifornien)
 Oaks (Kentucky)
 Oaks (Louisiana)
 Oaks (Maryland)
 Oaks (Mississippi)
 Oaks (Missouri)
 Oaks (North Carolina)
 Oaks (Oklahoma)
 Oaks (Oregon)
 Oaks (Pennsylvania)
 Oaks (Texas)

in England:
 Oaks (Stropshire)

Oaks ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Oaks, US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Dallin H. Oaks (* 1932), US-amerikanischer Repräsentant des Mormonentums

Siehe auch:
 Royal Oaks
 Three Oaks
 Oakes
 Oaks Stakes, ein klassisches englisches Pferderennen für dreijährige Stuten, das 1779 ins Leben gerufen wurde